Klingberg steht für:

 Klingberg, Dorfschaft in der Gemeinde Scharbeutz in Schleswig-Holstein

Personen:
 Bertha Klingberg (1898–2005), deutsche Blumenbinderin
 Carl Klingberg (* 1991), schwedischer Eishockeyspieler
 Dominik Klingberg (* 1979), deutscher Schauspieler
 John Klingberg (* 1992), schwedischer Eishockeyspieler
 Lothar Klingberg (1926–1999), deutscher Pädagoge
 Marco Klingberg (* 1974), deutscher Basketballspieler
 Marcus Klingberg (1918–2015), polnisch-israelischer Mediziner und KGB-Agent

Siehe auch:
 Klingenberg (Begriffsklärung)